Cesare Natale (Bérgamo, 5 de abril de 1979) é um futebolista italiano que jogou pelo Bologna, Atalanta, Torino, Udinese, Fiorentina e Unione Sportiva Sassuolo Calcio.

Ligações Externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Itália
Futebolistas do Torino Football Club
Futebolistas do Bologna Football Club 1909
Futebolistas da Atalanta Bergamasca Calcio
Futebolistas da Udinese Calcio
Futebolistas da Associazione Calcio Firenze Fiorentina
Futebolistas da Unione Sportiva Sassuolo Calcio